Пецух Григорій (1923—2008) — лемківський скульптор.
 Пецух Олег Ігорович — матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки